В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Swiss Open 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Крістіан Жоліссен і Марселла Мескер виграли титул, у фіналі перемігши пару Іва Бударжова і Марцела Скугерська 6–4, 6–3.

Сіяні пари 

 Крістіан Жоліссен /  Марселла Мескер (чемпіонки)
 Міма Яушовец /  Андреа Леанд (півфінал)

 Кетлін Горват /  Мануела Малєєва (чвертьфінал)
 Іва Бударжова /  Марцела Скугерська (фінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Swiss Open